Het Europees kampioenschap bandstoten (een spelsoort in het carambolebiljart) wordt georganiseerd door de CEB. Het grootste aantal Europese titels in het bandstoten is behaald door Raymond Ceulemans (13) gevolgd door Frédéric Caudron  (10) en Ludo Dielis en (7). René Vingerhoedt en Jean Paul de Bruijn zegevierden beiden 6 keer.

Erelijst

Medaillespiegel  per land

Medaillespiegel  individueel

Bandstoten
Bandstoten